Příjmení Sykes nese více různých osobností:

 John Sykes (* 1959) – anglický kytarista
 Oliver Sykes (* 1986) – britský hudebník a zpěvák
 Wanda Sykesová (* 1964) – americká herečka a spisovatelka